Devonport puede referirse a:

 Devonport, un distrito de la ciudad de Plymouth en el condado inglés de Devon.
 Devonport, una ciudad situada en el estado de Tasmania, Australia.